В одиночному розряді тенісного турніру WTA Marco Island 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Бонні Гадушек здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Горват 3–6, 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Андреа Темешварі (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Кеті Горват (фінал)

 Бонні Гадушек (переможниця)
 Гелена Сукова (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Marco Island